Alfredo Baquerizo Moreno (1859 – 1951) – ekwadorski pisarz, polityk oraz trzykrotny prezydent kraju
 Alfredo Baquerizo Moreno – miasto w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Alfredo Baquerizo Moreno – kanton w Ekwadorze, w prowincji Guayas